Kánya steht für:

 Kánya (Ungarn), eine Ortschaft im ungarischen Kreis Tab

Kánya ist der Familienname folgender Personen:

 Emília Kánya (1830–1905), ungarische Publizistin, Schriftstellerin, Übersetzerin, Herausgeberin, Feministin
 Kálmán Kánya (1869–1945), ungarischer Diplomat, Politiker und Außenminister Ungarns (1933–1938)